В списках представлены сильнейшие спринтеры Нигерии на различных дистанциях с указанием личных рекордов. Указаны также спортсмены, сменившие гражданство.

Бег на 100 метров (мужчины)  

Бег на 200 метров (мужчины)  

Бег на 400 метров (мужчины)

Примечания 

Легкоатлеты Нигерии